Cincinnati Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cincinnati Township (Pike County, Illinois)
 Cincinnati Township (Tazewell County, Illinois)
 Cincinnati Township (Iowa)